

Cinema 
 Organ – film del 1965 diretto da Štefan Uher
 Organ – film del 1996 diretto da Kei Fujiwara

Geografia 
 Organ – comune degli Alti Pirenei, in Francia
 Organ – comune della provincia di Chahar Mahal e Bakhtiari, in Iran
 Organ – census-designated place della contea di Doña Ana, negli Stati Uniti d'America

Musica 
 The Organ – gruppo musicale canadese
 The Organ – singolo dell'omonimo gruppo musicale del 2002
 Organ – rivista di musica britannica

Persone 
 Bryan Organ – artista britannico
 Diana Organ – politica britannica
 Felix Organ – crickettista inglese di origini australiane

Pagine correlate 
 Michael Organ